La Shuttleworth Foundation est une fondation créée par Mark Shuttleworth dans le but de promouvoir l'éducation scientifique, technologique de l'Afrique. Le logiciel libre est au cœur du programme.

Voir aussi

Articles connexes 
 Canonical
 Ubuntu
 Ubuntu Foundation
 Esra'a Al-Shafei

Lien externe 
 
 
 
 

Fondation pour le logiciel libre
Association ou organisme lié au logiciel libre
Ubuntu